Etbauer ist der Name von

 Billy Etbauer (* 1963), US-amerikanischer ehemaliger Rodeo-Reiter
 Theodor Paul Etbauer (1892–1975), deutscher Schriftkünstler